C6H6O3 – formula molecolare dell'1,3,5-triidrossibenzene
C6H6O3 – formula molecolare dell'idrossimetilfurfurale
C6H6O3 – formula molecolare del maltolo
C6H6O3 – formula molecolare del pirogallolo

Formule molecolari